Okręty US Navy o nazwie USS „Naugatuck”

 USS „Naugatuck” (1844) jest nazwą nieprawidłowo przydzielaną do US Revenue Cutter „E.A. Stevens” (później przemianowanego na USRC „Naugatuck”).
 Drugi USS „Naugatuck” (WYT-92) był holownikiem US Coast Guard zwodowanym w marcu 1939 roku.
 Trzeci USS „Naugatuck” (YTM–753) był średnim holownikiem portowym przejętym od US Army w 1963 roku.

Naugatuck